«Welcome to the Blacklist Club»(; первоначально под названием With a Wink and a Smile) — дебютный альбом Эвана Тобенфельда, бывшего гитариста Аврил Лавин.Ожидалось, что альбом будет выпущен 15 сентября 2009, но дата выхода была перенесена на 18 мая 2010. Альбом поднимался до 41-й позиции в чарте Top Heatseekers;

Четырьмя годами ранее Эван Тобенфельд записал «Just Sign Here….», однако этот альбом не был издан.

Список композиций 
 Pumpkin Pie (сингл) - 4:01
 Boy Meets Girl (сингл) - 3:22
 Story of me and you - 3:16
 Matter Of Time - 2:48
 It's Like That - 2:40
 Razorblade Limeade - 4:05
 Starbucks Girl(сингл) - 3:30
 Cheater Of The Year - 3:00
 Evan Way - 4:02
 Waiting(2009) - 3:37
 Better Than You - 3:08
 Love/Hate (бонус-трек) - 3:30

Дебютные альбомы 2010 года
Альбомы на английском языке
Альбомы США